maślak sitarz
 sitarz (zawód)

 Osoby o nazwisku Sitarz
 Edward Sitarz (1924–1944) – żołnierz
 Emilia Sitarz (1978–) – pianistka
 Józef Sitarz (1885–1942) – artysta rzeźbiarz i malarz, oficer Wojska Polskiego
 Józef Sitarz – biegacz i skoczek narciarski
 Marcin Sitarz (1978–) – skoczek narciarski
 Mirosław Sitarz (1964–) – duchowny, profesor
 Witold Sitarz (1945–) – ekonomista, polityk